Osoby o tym nazwisku:
 Mieczysław Czaderski − polski oficer
 Stanisław Czaderski − polski aktor